Ringer může být:
 Ringer (film), americký film z roku 1996
 Nebezpečná identita (v originále Ringer), americký seriál z let 2011–2012
 Armand T. Ringer, pseudonym užívaný americkým spisovatelem Martinem Gardnerem
 Derek Ringer (* 1956), skotský rallyový navigátor
 Noah Ringer (* 1996), americký herec
 Sydney Ringer, britský lékař a farmakolog